

Населені пункти та їхні частини
 Сплаве — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Сплаве — село в гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Сплаве — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Сплаве — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Сплаве — осада в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки